Punta Prieta bezeichnet:

 Punta Prieta (Baja California), Ort im mexikanischen Bundesstaat Baja California
 Punta Prieta (Baja California Sur), Ort im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur